(c.1640-1679), bienheureux, prêtre franciscain
 Jock Mahoney (1919-1989), acteur et cascadeur américain.
 John Mahoney (1940-2018), acteur britannique, né à Blackpool (Royaume-Uni).
 Matt Mahoney (1955), informaticien américain.
 Megan Mahoney (1983), joueuse américaine de basket-ball.
 Michael Sean Mahoney (1939 - 2008) est historien des sciences.
 William Henry Mahoney Christie, (° 1845 - † 1922), astronome britannique.

Divers 
 Tables de Mahoney, tables d'architecture.
Patronyme irlandais